Supercupa Belgiei (, ; ; ) este o competiție fotbalistică de club din Belgia, jucată într-un singur meci pe stadionul campioanei începând cu 2004, iar în trecut pe Stadionul Heysel, între câștigătoarea campionatului țării și câștigătoarea Cupei Belgiei. Dacă aceeași echipă a câștigat ambele competiții, adversarul său este finalista din Cupa Belgiei.

Finale 
Competiția a fost înființată în 1979. În 1980 și 1982, Cupa Belgiei a fost câștigată de Waterschei, cu toate acestea, ca echipă de amatori, FA belgiană nu le-a permis să joace Supercupa. Ca atare, locul lor a fost luat de finaliștii cupei învinse, Beveren (în 1980) și Waregem (în 1982). La ediția din 1987, Supercupa s-a jucat în dublă manșă. În 1989 și 2020, Supercupa nu s-a ținut. Meciul a fost jucat inițial pe 22 Iulie 2006, dar a trebuit să fie oprit la pauză (0–0) din cauza ploii abundente. Meciul a fost rejucat pe 20 Decembrie a aceluiași an.

Cel mai de succes club în Supercupa Belgiei este Club Brugge cu 17 titluri la activ, urmat de Anderlecht cu 13 și Standard Liège cu doar 4 titluri. 

'''‡ Echipa a câștigat la penalty.  Meciul nu s-a jucat.

Palmares

Note 
 Pluto website  - Belgian football history

Legături externe
Netherlands - List of Super Cup Finals, RSSSF.com

Fotbal în Belgia
Belgia